Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Pam Shriver era la detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Barbara Potter.

Lori McNeil ha battuto in finale 6–4, 4–6, 6–3 Potter.

Teste di serie

  Pam Shriver (semifinali)
  Lori McNeil (campionessa)
  Barbara Potter (finale)
  Rosalyn Fairbank (semifinali)

 Robin White (quarti di finale) 
 Gigi Fernández (secondo turno) 
 Gretchen Magers (secondo turno) 
 Wendy Turnbull (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1988